Jméno Stamic (také psané německy jako Stamitz) mělo více významných českých hudebních skladatelů:

 Jan Václav Stamic (1717–1757)
 Karel Stamic (1745–1801), syn Jana Václava Stamice
 Antonín Stamic (1750–1798/1809), syn Jana Václava Stamice